Giltjes ist der Familienname folgender Personen:

 Bobok (Künstler) (eigentlich Markus Giltjes; * 1966), deutscher Maler, Musiker und Medienkünstler
 Norbert Giltjes (1942–1998), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter der CDU